«Моя духовная биография» () — книга 2009 года, составленная Софией Стрил-Ревер из выступлений и бесед Далай-ламы XIV.

Описание книги 
Книга представляет собой подборку ранее неизданных текстов Далай-ламы XIV, которые составила и сопроводила своими комментариями переводчик и сотрудница Далай-ламы . Первоначально книга была опубликована на французском языке, а в 2010 была переведена и издана на английском и русском.

Название «Моя духовная биография» может несколько вводить в заблуждение, поскольку книга не похожа на автобиографию Одна из её целей — показать «внутреннюю согласованность взглядов Далай-ламы в их временно́м развитии» () и неизменную основу этих взглядов — сострадание как мотивация, отсутствие завышенного самомнения и гибкость ума.

Книга состоит из трёх частей. В первой — рассматриваются общечеловеческие вопросы, во второй — Далай-лама, как буддийский монах, высказывает свои надежды о духовной трансформации всего мира через преобразование ума каждого человека, в третьей — рассказ о Далай-ламе как духовном учителе тибетского народа и о его жизни в изгнании.

Книга завершается стихотворением Далай-ламы на тему «Никогда не теряй надежду!», написанным им по просьбе американского писателя Р. Уайтхеда в 1994 году.

Издания книги 
На французском языке
 
На английском языке
 
На русском языке

Примечания 

Книги Далай-ламы XIV
Книги о Тибете